Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1972. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in štirinajstih za ženske med 31. avgustom in 10. septembrom 1972 v Münchnu, udeležilo se jih je 1324 atletov iz 104-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1972
Športi Poletnih olimpijskih iger 1972